Zwetajew () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Wladimirowitsch Zwetajew (1847–1913), russischer Historiker, Archäologe, Altphilologe und Kunsthistoriker
 Wjatscheslaw Dmitrijewitsch Zwetajew (1893–1950), sowjetischer Generaloberst

Siehe auch:
 Zwetajewa (weibliche Form)